Goebels ist der Familienname folgender Personen:

 Franzpeter Goebels (1920–1988), deutscher Pianist und Cembalist
 Johannes Xaver Goebels (1896–1944), deutscher römisch-katholischer Ordensbruder, Maristen-Schulbruder und Märtyrer 
 Karl Goebels (1901–1991), deutscher evangelischer Theologe
 Paul Goebels (1918–2000), deutscher Politiker und Autor

Siehe auch:

 Goebbels (Begriffsklärung)
 Goebel
 Göbels